Любинка:

Реки 
 Любинка (приток Большой Смедовы)
 Любинка (впадает в озеро Самро) — река в Лужском районе Ленинградской области
 Любинка (приток Тверцы)

Населённые пункты 
 Любинка (посёлок)
 Любинка - старое славянское название Берен-Любхина